Křížový vrch (‚Kreuzberg‘) ist der Name folgender Berge in Tschechien:
 Křížový vrch (Broumovská vrchovina), 667  m, ein Berg im  Broumovská vrchovina 
 Křížový vrch (Böhmisches Massiv), 620 m, ein Berg bei Český Krumlov
 Křížový vrch (Böhmisches Mittelgebirge), 590 m, ein Berg bei Litoměřice
 Křížový vrch (Ruda), 589 m, ein Berg bei Ruda u Rýmařova, Okres Bruntál
 Křížový vrch (Stod), 487 m, ein Berg im Pilsener Hügelland
 Křížový vrch (Cvikov), 437 m, Kalvarienberg bei Cvikov

Siehe auch:
 Křížová hora